Самац у браку може бити:

 Самац у браку (роман), роман књижевнице Мир-Јам
 Самац у браку (ТВ серија), српска теленовела